Meravigliosa – film del 1960 diretto da Carlos Arévalo e Siro Marcellini
 Meravigliosa (la Luna) – singolo di Francesco Renga del 2004, dall'album Camere con vista
 Meravigliosa – canzone di Emma Marrone inclusa nel suo EP del 2010 Oltre
 Merveilleuses (Meravigliose) – le esponenti di una moda della Francia del periodo del Direttorio caratterizzata da un lusso estremo ostentato e da stravaganze esibite nell'abbigliamento e nella condotta di vita